3 miejscowości w Polsce:
 Jelenia Góra – miasto w woj. dolnośląskim
 Jelenia Góra – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Jelenia Góra – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka

Część miejscowości:
 Jelenia Góra – część wsi Sudół w  woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim w gminie Bodzechów

inne:
 Jelenia Góra – szczyt w Polsce, w Beskidzie Niskim
 Jelenia Góra – wzniesienie na Pojezierzu Kaszubskim
 Jelenia Góra – rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko w województwie kujawsko-pomorskim